Philip Anthony Esposito, OC, kanadski hokejist, * 20. februar 1942, Sault Ste. Marie, Ontario, Kanada.

Esposito je v osemnajstih sezonah v ligi NHL igral štiri sezone za Chicago Black Hawkse, devet sezon za Boston Bruinse in šest sezon za New York Rangerse, skupno je odigral 1282 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 717 golov in 873 podaj, ter 130 tekem končnice, na katerih je dosegel 61 golov in 76 podaj. V sezonah 1969/70 in 1971/72 je osvojil Stanleyjev pokal, s klubom Boston Bruins. Petkrat je osvojil Art Ross Trophy za najboljšega strelca rednega dela lige, v sezonah 1968/69, 1970/71, 1971/72, 1972/73 in 1973/74, dvakrat Hart Trophy na najkoristnejšega igralca liga, v sezonah 1968/69 in 1973/74, dvakrat tudi Lester B. Pearson Award, v sezonah 1970/71 in 1973/74, enkrat pa še Lou Marsh Trophy, v sezoni 1971/72. Šestkrat je bil izbran v prvo moštvo zvezd, dvakrat pa v drugo, desetkrat je tudi nastopil na tekmi vseh zvezd. 

Za kanadsko reprezentanco je nastopil na Summit Series 1972, Kanadskem pokal 1976, kjer je z reprezentanco zmagal, in Svetovnem prvenstvu 1977, kjer je z reprezentanco osvojil četrto mesto. 

Leta 1984 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL, leta 1989 pa še v Kanadski športni hram slavnih. 3. decembra 1987 so Boston Bruinsi upokojili njegov dres s številko 7. 

Njegov brat Tony je bil hokejski vratar, prav tako sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL.

Statistika kariere 

|-
| St. Catharines Teepees
| OHA
| 61/62
|
| 49
| 32
| 39
| 71
|
| 54
|
| 6
| 1
| 4
| 5
|
| 9
|-
| Sault Thunderbirds
| EPHL
| 61/62
|
| 6
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| St. Louis Braves
| EPHL
| 62/63
|
| 71
| 36
| 54
| 90
|
| 51
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| St. Louis Braves
| CPHL
| 63/64
|
| 43
| 26
| 54
| 80
|
| 65
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Chicago Black Hawks
| NHL
| 63/64
|
| 27
| 3
| 2
| 5
|
| 2
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Chicago Black Hawks
| NHL
| 64/65
|
| 70
| 23
| 32
| 55
|
| 44
|
| 13
| 3
| 3
| 6
|
| 15
|-
| Chicago Black Hawks
| NHL
| 65/66
|
| 69
| 27
| 26
| 53
|
| 49
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Chicago Black Hawks
| NHL
| 66/67
|
| 69
| 21
| 40
| 61
|
| 40
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 7
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 67/68
|
| 74
| 35
| 49
| 84
|
| 21
|
| 4
| 0
| 3
| 3
|
| 0
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 68/69
|
| 74
| 49
| 77
| 126
| 
| 79
|
| 10
| 8
| 10
| 18
| 
| 8
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 69/70
|
| 76
| 43
| 56
| 99
|
| 50
|
| 14
| 13
| 14
| 27
| 
| 16
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 70/71
|
| 78
| 76
| 76
| 152
| 
| 71
|
| 7
| 3
| 7
| 10
|
| 6
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 71/72
|
| 76
| 66
| 67
| 133
| 
| 76
|
| 15
| 9
| 15
| 24
| 
| 24
|-
| Kanada
| Summit Series
| 72
|
| 8
| 7
| 6
| 13
|
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 72/73
|
| 78
| 55
| 75
| 130
| 
| 87
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 73/74
|
| 78
| 68
| 77
| 145
| 
| 58
|
| 16
| 9
| 5
| 14
|
| 25
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 74/75
|
| 79
| 61
| 66
| 127
|
| 62
|
| 3
| 4
| 1
| 5
|
| 0
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 75/76
|
| 12
| 6
| 10
| 16
|
| 8
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| New York Rangers
| NHL
| 75/76
|
| 62
| 29
| 38
| 67
|
| 28
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Kanada
| Kanadski pokal
| 76
|
| 7
| 4
| 3
| 7
|
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 76/77
|
| 80
| 34
| 46
| 80
|
| 52
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 10
| 7
| 3
| 10
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 77/78
|
| 79
| 38
| 43
| 81
|
| 53
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 5
|-
| New York Rangers
| NHL
| 78/79
|
| 80
| 42
| 36
| 78
|
| 37
|
| 18
| 8
| 12
| 20
|
| 20
|-
| New York Rangers
| NHL
| 79/80
|
| 80
| 34
| 44
| 78
|
| 73
|
| 9
| 3
| 3
| 6
|
| 8
|-
| New York Rangers
| NHL
| 80/81
|
| 41
| 7
| 13
| 20
|
| 20
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |1476
| bgcolor="#7FFF00" |829
| bgcolor="#7FFF00" |1035
| bgcolor="#7FFF00" |1864
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |1111
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |136
| bgcolor="#7FFF00" |62
| bgcolor="#7FFF00" |80
| bgcolor="#7FFF00" |142
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |147
|}

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje

Kanadski hokejski centralni napadalci
Kanadski hokejski trenerji
Kanadski hokejski reprezentanti
Hokejisti St. Catharines Teepees
Hokejisti Sault Thunderbirds
Hokejisti St. Louis Braves
Hokejisti Chicago Blackhawks
Hokejisti Boston Bruins
Hokejisti New York Rangers
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Sprejeti v Kanadski športni hram slavnih
Hokejisti lige NHL z upokojenimi številkami
Dobitniki Art Ross Trophy
Dobitniki Hart Memorial Trophy
Prejemniki Lester Patrick Trophy
Nosilci reda Kanade